Lanzendorf (Himmelkron), een plaats in de gemeente Himmelkron in de Duitse deelstaat Beieren
Lanzendorf (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Lanzendorf (Tittling), een plaats in de gemeente Tittling in de Duitse deelstaat Beieren
Lanzendorf (Windsbach), een plaats in de gemeente Windsbach in de Duitse deelstaat Beieren

Lanzendorf bei Kasten, een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Maria Lanzendorf, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk